Гурони — індіанське плем'я в Північній Америці.

Озеро Гурон (Великі озера)
 Гурон — місто, штат Каліфорнія
 Гурон — місто, штат Канзас
 Гурон — місто, штат Нью-Йорк
 Гурон — місто, штат Огайо
 Гурон — місто, штат Південна Дакота